Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin Ashleigh Barty beendete ihre Karriere am 23. März 2022. Gewonnen hat das Turnier Jelena Rybakina, im Finale triumphierte sie gegen Ons Jabeur mit 3:6, 6:2 und 6:2. Für beide war es das erste Grand-Slam-Finale.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Damen fand vom 21. bis 24. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze für die Teilnahme am Hauptfeld.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2022